

Africa de Sud
Professional Diving Centre 
West Coast Commercial Diving School

Australia
B.C. College of Diving 
Descend Underwater Training Centre

Belgia
CFPME - Centre de Formations pour Petites et Moyennes Enterprises

Brazilia
Divers University

Canada
Canadian Working Divers Institute 
Commercial Diving Institute 
Commercial Diving College 
DiveSafe International 
Holland College
Institut Maritime Du Quebec
Seneca College

Danemarca
Royal Danish Navy Diving School

Egipt
International Academy for Diving Technology  
National Institute for Commercial diving (NICD)

Elveția
Professional Diving Service

Finlanda
Luksia Diver Training

Franța
Institut national de plongée professionnelle INPP

Germania
Hyperbaric Trainingcenter Deutschland e.V.

India
YAK Diving Academy

Iran
 Daryakoosh Marine Co

Israel
Israeli Professional Diving Academy

Italia
Professional Diving School "Marco Polo" 
Centro Studi C.E.DI FO.P

Marea Britanie
Interdive 
National Hyperbaric Centre   
The Underwater Centre 
Professional Diving Academy

Maroc
C.M.P.P. Centre Méditerranéen de Plongée Professionnelle

Muntenegru
Regional Centre for Divers Training in Underwater Demining

Nigeria
Mieka Dive Training Institute Ltd/GTE

Norvegia
 School of Commercial Diving NYD

Noua Zeelandă
New Zealand School of Commercial Diver Training

Olanda
National Duikcentrum NDC

Polonia
Baltic Diving Center “EXPLORER”

România
Centrul de scafandri din Constanța

Rusia
Podvodrechstroy Diving School 
 Voronezh Diving School

Serbia
Aqua Mont Services DOO

Singapore
KBA Training Centre Pte Ltd

Spania
Forespro 
 Oceanos Escuela De Buceo Profesional SL

Suedia
Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre
Farenjas Diving School

S.U.A.
Commercial Diving Academy  
Divers Academy International 
Divers Institute of Technology 
Florida School of Commercial Diving  
International Diving Institute 
Minnesota Commercial Diving Training Center 
National University Polytechnic Institute (NUPI)
Ocean Corporation 
Santa Barbara City College

Tailanda
Mermaid Maritime

Turcia
Bosphorus Underwater Research Center

Ungaria
BÚVÁR KFT

Vezi și
Scufundare profesională

Bibliografie
The International Diving Schools Association 
Commercial Diving Organizations 

Școli de scufundare profesională
Scufundare profesională
Școli de scufundare profesională